Brian Heffron, noto come The Blue Meanie – wrestler statunitense
 Richard T. Heffron – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Thomas N. Heffron – regista cinematografico e attore teatrale statunitense